Pustynka (ukr. Пу́стинка) – wieś na Ukrainie w rejonie lubomelskim należącym do obwodu wołyńskiego.

Linki zewnętrzne 
  
 Pustynka na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon lubomelski